Nain steht für:
 Nain Jaune, ein Kartenspiel
 Nain (Teppich), ein Teppich-Typ aus Nain im Iran
 der Name mehrerer Zwergenkönige in J. R. R. Tolkiens Romanen
 Nain (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Isfahan im Iran

Orte:
 Nain (Iran), eine Stadt im Iran
 Nain (Israel), ein Dorf in Israel
 Nain (Neufundland und Labrador), eine Siedlung im Norden von Labrador in Kanada
 Nain (Pakistan) ein Dorf in Pakistan
 Nain (Virginia) ein Ortsteil in Frederick County, Virginia, Vereinigte Staaten
 Nain, deutscher Name des Ortes Nanno in der Provinz Trient, Italien

historische Orte:
 Naïn, eine im Evangelium nach Lukas erwähnte Kleinstadt

fiktive Orte:
 Nain (Farm), die zur Hauptstadt der Mikronation Principality of Hutt River ernannte Farm

Personen:
 Brüder Le Nain
 Antoine Le Nain (1588–1648), französischer Maler
 Louis Le Nain (1593–1648), französischer Maler
 Mathieu Le Nain (1607–1677), französischer Maler

 Louis-Sébastien Le Nain de Tillemont (1637–1698), französischer Historiker
 Pierre Le Nain (1640–1713), französischer Zisterzienser, Theologe und Ordenshistoriker
 Nain Singh (??–1882), indischer Pandit

Siehe auch:
 Nain Feto (Begriffsklärung)